Une liste de problèmes non résolus peut faire référence à des conjectures ou des problèmes ouverts dans différents domaines :
 physique : liste de problèmes non résolus de la physique ;
 mathématiques : problèmes non résolus en mathématiques.